LG Flensburg steht für:

 Landgericht Flensburg
 Leichtathletikgemeinschaft Flensburg